Камерон има више значења:
 Округ Камерон (Луизијана)
 Округ Камерон (Пенсилванија)
 Округ Камерон (Тексас)
 Камерон (Аризона)
 Камерон (Луизијана)
 Камерон (Тексас)
 Камерон (Јужна Каролина)
 Камерон (Висконсин)
 Камерон (Западна Вирџинија)
 Камерон (Мисури)
 Камерон (Оклахома)
 Камерон (Северна Каролина)